Список цифровых фотокамер FujiFilm.

В данном списке перечислены все цифровые фотоаппараты FujiFilm, как снятые с производства, так и выпускающиеся в настоящее время.

Фотокамеры расположены в списке по алфавиту в порядке возрастания порядкового номера модели в пределах той или иной серии.

10 … 6900 
 Fujifilm Finepix 30i
 Fujifilm FinePix 40i
 Fujifilm FinePix 50i
 Fujifilm FinePix 1300
 Fujifilm FinePix 2300
 Fujifilm FinePix 2400 Zoom
 Fujifilm FinePix 2600 Zoom
 Fujifilm FinePix 2650
 Fujifilm FinePix 2800 Zoom
 Fujifilm FinePix 3800
 Fujifilm FinePix 4700 Zoom
 Fujifilm FinePix 4800 Zoom
 Fujifilm FinePix 4900 Zoom
 Fujifilm FinePix 6800 Zoom
 Fujifilm FinePix 6900 Zoom

A 
Камеры начального уровня:
 Fujifilm FinePix A100
 Fujifilm FinePix A101
 Fujifilm FinePix A120
 Fujifilm FinePix A150
 Fujifilm FinePix A200
 Fujifilm FinePix A201
 Fujifilm FinePix A203
 Fujifilm FinePix A205 Zoom
 Fujifilm FinePix A210 Zoom
 Fujifilm FinePix A303
 Fujifilm FinePix A310 Zoom
 Fujifilm FinePix A330
 Fujifilm FinePix A340
 Fujifilm FinePix A345 Zoom
 Fujifilm FinePix A350 Zoom
 Fujifilm FinePix A400 Zoom
 Fujifilm FinePix A500 Zoom
 Fujifilm FinePix A600 Zoom
 Fujifilm FinePix A610
 Fujifilm FinePix A800
 Fujifilm FinePix A820
 Fujifilm FinePix A900
 Fujifilm FinePix A920

DS 
 Fujifilm DS-260HD
 Fujifilm DS-300

E 
 Fujifilm FinePix E500 Zoom
 Fujifilm FinePix E510 Zoom
 Fujifilm FinePix E550 Zoom
 Fujifilm FinePix E900 Zoom

F 
Стильные и компактные камеры:
 Fujifilm FinePix F10 FD
 Fujifilm FinePix F10 Zoom
 Fujifilm FinePix F11 Zoom
 Fujifilm FinePix F20
 Fujifilm FinePix F30 Zoom
 Fujifilm FinePix F31 FD
 Fujifilm FinePix F40 FD
 Fujifilm FinePix F47 FD
 Fujifilm FinePix F50 FD
 Fujifilm FinePix F60 FD
 Fujifilm FinePix F200EXR
 Fujifilm FinePix F100 FD
 Fujifilm FinePix F401 Zoom
 Fujifilm FinePix F402
 Fujifilm FinePix F410 Zoom
 Fujifilm FinePix F420 Zoom
 Fujifilm FinePix F440 Zoom
 Fujifilm FinePix F450 Zoom
 Fujifilm FinePix F455 Zoom
 Fujifilm FinePix F470 Zoom
 Fujifilm FinePix F480 FD
 Fujifilm FinePix F480 Zoom
 Fujifilm FinePix F601Z
 Fujifilm FinePix F602Z
 Fujifilm FinePix F610
 Fujifilm FinePix F650 Zoom
 Fujifilm FinePix F700
 Fujifilm FinePix F710
 Fujifilm FinePix F810 Zoom

 Fujifilm FinePix F900EXR

G 
Средний формат.
 Fujifilm GFX-50R
 Fujifilm GFX-50S
Fujifilm GFX100
Fujifilm GFX100S
Fujifilm FinePix F600EXR

J 
Простые и легкие:
 Fujifilm FinePix J10
 Fujifilm FinePix J20
 Fujifilm FinePix J50
 Fujifilm FinePix J100
 Fujifilm FinePix J110w
 Fujifilm FinePix J120
 Fujifilm FinePix J150w
 Fujifilm FinePix J250

HS 
 Fujifilm FinePix HS10
 Fujifilm FinePix HS11
 Fujifilm FinePix HS20EXR
 Fujifilm FinePix HS25EXR
 Fujifilm FinePix HS30EXR
 Fujifilm FinePix HS35EXR
 Fujifilm FinePix HS50EXR

M 
 Fujifilm FinePix M603

MX 
 Fujifilm MX-500
 Fujifilm MX-600 Zoom
 Fujifilm MX-700
 Fujifilm MX-1200
 Fujifilm MX-1400
 Fujifilm MX-1500
 Fujifilm MX-1700
 Fujifilm MX-2700
 Fujifilm MX-2900 Zoom

X 
Беззеркальные камеры с фиксированными и сменными объективами:

 Fujifilm X-Pro1
 Fujifilm X-Pro2
 Fujifilm X-Pro3
 Fujifilm X-A1
 Fujifilm X-A2
 Fujifilm X-A3
 Fujifilm X-A5
 Fujifilm X-A7
 Fujifilm X-A10
 Fujifilm X-A20
 Fujifilm X-H1
 Fujifilm X-E1
 Fujifilm X-E2
 Fujifilm X-E2S
 Fujifilm X-E3
Fujifilm X-E4
 Fujifilm FinePix X100
 Fujifilm XM-1
 Fujifilm X100F
 Fujifilm X100S
 Fujifilm X100T
 Fujifilm X100V
 Fujifilm X200
 Fujifilm X10
 Fujifilm X20
 Fujifilm X-S1
 Fujifilm X-T1
 Fujifilm X-T2
 Fujifilm X-T3
 Fujifilm X-T4
 Fujifilm X-T5
 Fujifilm X-T10
 Fujifilm X-T20
 Fujifilm X-T30
 Fujifilm X-T30II
 Fujifilm X-T100
 Fujifilm X-T200
 Fujifilm XF1
 Fujifilm XF10

S 
Профессиональные и полупрофессиональные камеры:
 Fujifilm FinePix S1 Pro (зеркальная)
 Fujifilm FinePix S2 Pro (зеркальная)
 Fujifilm FinePix S3 Pro (зеркальная)
 Fujifilm FinePix S5 Pro (зеркальная)
 Fujifilm FinePix S20 Pro
 Fujifilm FinePix S100 FS
 Fujifilm FinePix S602Z
 Fujifilm FinePix S602Z Pro
 Fujifilm FinePix S700
 Fujifilm FinePix S1000 FD
 Fujifilm FinePix S1500
 Fujifilm FinePix S1600
 Fujifilm FinePix S1800
 Fujifilm FinePix S2000 HD
 Fujifilm FinePix S2500 HD
 Fujifilm FinePix S2800 HD
 Fujifilm FinePix S3000 Z
 Fujifilm FinePix S3500 Zoom
 Fujifilm FinePix S5000 Z
 Fujifilm FinePix S5100 Zoom
 Fujifilm FinePix S5200 Zoom
 Fujifilm FinePix S5700
 Fujifilm FinePix S5700 Zoom
 Fujifilm FinePix S5800
 Fujifilm FinePix S6000 FD
 Fujifilm FinePix S6500 FD
 Fujifilm FinePix S7000 Z
 Fujifilm FinePix S8000 FD
 Fujifilm FinePix S8100 FD
 Fujifilm FinePix S9000 Z
 Fujifilm FinePix S9100
 Fujifilm FinePix S9600
 Fujifilm FinePix S100fs
 Fujifilm FinePix S200EXR

V 
 Fujifilm FinePix V10 Zoom

Z 
Сверхкомпактные камеры:
 Fujifilm FinePix Z1
 Fujifilm FinePix Z2
 Fujifilm FinePix Z3
 Fujifilm FinePix Z10 FD
 Fujifilm FinePix Z20 FD
 Fujifilm FinePix Z20 Zoom
 Fujifilm FinePix Z30
 Fujifilm FinePix Z33
 Fujifilm FinePix Z100 FD
 Fujifilm FinePix Z200 FD

Камеры специального назначения 
 Fujifilm FinePix BIGJOB HD-3W
 Fujifilm FinePix IS-1
 Fujifilm FinePix IS Pro

См. также 
 Fujica

Примечания 

Производители фототехники
Цифровые фотоаппараты Fujifilm
Списки:Фотоаппараты